Lunaire est un nom commun et un nom propre.

Saint et lieux associés 
 Lunaire (vers 509 - vers 560-580), saint catholique armoricain.

 Saint-Lunaire, village balnéaire de Bretagne-nord, en Ille-et-Vilaine.
 St. Lunaire-Griquet, village de Terre-Neuve.

Botanique 
 lunaire, un genre de plante dicotylédone de la famille des brassicacées, ou crucifères, appartenant au genre Lunaria ;
 Lunaire annuelle ou monnaie-du-pape, une espèce de plantes herbacées
 Lunaire vivace ou lunaire odorante, une espèce de plantes herbacées

Voir aussi